Gut Glück steht für folgende Steinkohlenbergwerke in Witten:

 Zeche Gut Glück
 Zeche Gut Glück & Wrangel

Siehe auch:
 Stein des guten Glücks, Denkmal in Weimar